Christian Jacob (1958–) francia dzsesszzongorista
 Christian Jacob (1959–) francia politikus